Seger steht für:

 Seger von Gardelegen († nach 1329), Propst in Stendal und Protonotar von Brandenburg

Seger ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Seger (* 1945), deutscher Ringer
 Andreas Seger (* 1962), deutscher Komponist und Redakteur
 Bob Seger (* 1945), US-amerikanischer Rockmusiker
 Brodie Seger (* 1995), kanadischer Skirennläufer
 Caroline Seger (* 1985), schwedische Fußballspielerin
 Daniel F. Seger (* 1977), liechtensteinischer Rechtsanwalt und Politiker (FBP)
 Ernst Seger (1868–1939), deutscher Bildhauer
 Friedrich Seger (1867–1928), deutscher Politiker (SPD, USPD)
 George N. Seger (1866–1940), US-amerikanischer Politiker
 Gerhart Seger (1896–1967), deutscher Politiker
 Hans Seger (1864–1943), deutscher Prähistoriker
 Hermann August Seger (1839–1893), deutscher Chemiker und Keramiker
 Imogen Seger (1915–1995), deutschamerikanische Soziologin und Journalistin
 Jakob Seger († 1456), deutscher Priester

 Julius Seger (1876–1944), böhmisch-deutscher Schauspieler
 Martin Seger (* 1940) österreichischer Geograph
 Mathias Seger (* 1977), Schweizer Eishockeyspieler
 Oskar Seger (* 1990), Schweizer Politiker (FDP)
 Paul R. Seger (* 1958), Schweizer Diplomat, Jurist und Völkerrechtler
 Rüdiger Seger (* 1968), deutscher Schachspieler
 Shea Seger (* 1979), US-amerikanische Sängerin

Siehe auch:
 Seager
 Seeger
 Segar
 Saeger
 Segers
 Segert
 Sieger